Edersberg ist ein Ort
 Edersberg (Fraunberg), Ortsteil der Gemeinde Fraunberg, Landkreis Erding, Bayern
 Edersberg (Neukirchen), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Edersberg (Scheyern), Ortsteil der Gemeinde Scheyern, Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm, Bayern